Janet Young (barones), Brits politica (1926–2002)
 Janet Young (tennisspeelster), Australisch tennisspeelster (1951)